Talassa – divinità marina della mitologia greca
Talassa – satellite naturale di Nettuno
Talassa – comune dell'Algeria